Il campionato di Insular Preferente de Las Palmas 1982-1983 è stato il 6º campionato avente questa dicitura ed era il quinto livello della federazione spagnola, composto da 15 squadre. La prima classificata veniva promossa in Tercera División e vide la vittoria finale del Maspalomas.

Classifica finale

Play-off 
I play-off sono stati disputati in una coppia di partite di andata e ritorno (disputate rispettivamente il 12 e 19 giugno) per decidere quale squadra arrivata seconda nei rispettivi gironi di Preferente di Las Palmas e Tenerife dovesse essere promossa.

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Note

Voci correlate 
 Primera División 1982-1983 (Spagna)
 Segunda División 1982-1983 (Spagna)
 Segunda División B 1982-1983
 Coppa del Re 1982-1983
 Copa de la Liga 1983
 Supercopa de España 1982

Collegamenti esterni 
 

Divisiones Regionales de Fútbol
Calcio nel 1982
Calcio nel 1983